Sint-Cunerakerk (Nibbixwoud)
 Cunerakerk (Rhenen)

Cunerakerk